Степа може да се односи на:

 Тајанствени воз, амерички филм (1989)
 Тајанствени воз, српска радио-емисија
 Тајанствени воз, књига Грејла Маркуса о рокенролу (1975)